Karl Oldekop oder Carl Oldekop ist der Name folgender Persönlichkeiten:
 Karl Oldekop (Militär) (1776–1831), russischer General
 Karl Georg Theodor Oldekop oder Carl Georg Theodor Oldekop (1811–1894), hannoverscher Verwaltungsjurist und Geheimer Regierungsrat, siehe Theodor Oldekop (Jurist)